Руслан Николаевич Ермоленко (; ) — украинский футболист, полузащитник, финалист кубка Украины 2001/2002, мастер спорта по футболу, украинский футбольный судья.

В 2003 году играл за молодёжную сборную Украины, выходил на поле в двух матчах.

Начал свою судейскую карьеру в 2011 году.

С июля 2014 года является спортивным директором клуба «Арсенал-Киев».

Достижения 
 «Динамо»
 Финалист Кубка Украины: 2001/02
 «Динамо-3»
 Серебряный призёр Второй лиги Украины (группа А): 1997/98

 «Динамо-2»
Победитель Первой лиги Украины (3): 1998/99, 1999/00, 2000/01

 «Металлист»
 Серебряный призёр Первой лиги Украины: 2003/04

 «Арсенал—Киев»
 Чемпион Киева: 2014
 Обладатель Кубка Киева: 2014

Примечания 

Футболисты Украины
Футбольные судьи Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Оболонь-2» (1998)
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Металлист-2»
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Борисфен»
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Днестр» Овидиополь
Игроки ФК «Феникс-Ильичёвец»
Игроки ФК «Крымтеплица»